Schalling är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Erik Schalling (1889–1958), svensk jurist och ämbetsman
 Martin Schalling (1532–1608), tysk teolog och psalmförfattare
 Daisy Schalling (1923–1997), svensk psykolog

Tyska efternamn